Артилерійська балка — балка в Ленінському районі Севастополя, в центральній частині міста. Опоясує західну частину Центрального пагорба. Затоплена частина гирла балки утворює Артилерійську бухту, по назві якої і названа балка. 

У різні роки балку називали Міським, Центральним та Одеським яром. В наш час балка частково засипана, по її схилах проходять вулиці Очаковців та Одеська.

Джерела 

 Топоніми Севастополя ;

Балки Севастополя
Географія Ленінського району Севастополя